De Ballon d'Or 1993 was de 38e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de Italiaan Roberto Baggio (Juventus).

De jury was samengesteld uit 30 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: Albanië, Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Engeland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Schotland, Rusland, Zweden, Zwitserland, Turkije en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 2490 van France Football op 28 december 1993.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 450 punten verdeeld, 150 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een dertig koppige jury).

Uitslag

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1993